Haager Konvention (nach der niederl. Stadt Den Haag) heißen:

 Haager Abkommen, 13 Verträge nach den Haager Friedenskonferenzen von 1899 und 1907
 Haager Landkriegsordnung des IV. Haager Abkommens im Speziellen
 Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten der UNESCO von 1954
 mehrere Übereinkommen zum Internationalen Privatrecht und Zivilverfahrensrecht der ständigen Haager Konferenz für Internationales Privatrecht

Siehe auch:
 Haager Vertrag
 Haager Regeln